Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec ist der französische Titel von:
 Adeles ungewöhnliche Abenteuer, einer Comic-Reihe von Jacques Tardi
und der Verfilmung:
 Adèle und das Geheimnis des Pharaos, einem Film von Luc Besson